Asnois (Nièvre)
 Asnois (Vienne)

Desambiguações de topônimos